Breitenthal – comune del circondario di Günzburg (Baviera)
 Breitenthal – comune del circondario rurale di Birkenfeld (Renania-Palatinato)